Der Patron einer Severus- oder Severikirche ist der heilige Severus. Es gab mehrere Heilige dieses Namens: Severus, im 4. Jahrhundert Bischof von Ravenna, und den Heiligen Severus (San Severo) von Neapel, der nur wenig später ebenfalls im 4. Jahrhundert lebte.

Kirchengebäude, die dem heiligen Severus von Ravenna geweiht sind, stehen in:

 Blankenhain: St. Severi (Blankenhain)
 Boppard: Severuskirche (Boppard)
 Erfurt: Severikirche (Erfurt)
 Fulda: Severikirche (Fulda)
 Gemünden: St. Severus (Gemünden)
 Nesse-Apfelstädt, Ortsteil Gamstädt, Kleinrettbach: St. Severi (Kleinrettbach)
 Otterndorf: Severikirche (Otterndorf)
 Schleiz, Stadtteil Möschlitz: St.-Severi-Kirche (Möschlitz)

dem heiligen Severus von Neapel geweiht ist:

 San Severo fuori le mura, Neapel

Siehe auch 
 Severinskirche

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)